Мемориал Ондрея Непелы 2019 — международный турнир по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы, который проходил в словацком городе Братиславе с 19 сентября по 21 сентября 2019 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является четвертым его этапом. На английском языке название турнира 27th Nepela Memorial.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация о турнире на сайте Словацкой ассоциации фигурного катания
 Результаты на сайте Словацкой ассоциации фигурного катания

2019 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Сентябрь 2019 года
Спорт в Словакии в 2019 году